Грбавац може бити:

 Грбавац (Грубишно Поље), насељено мјесто града Грубишног Поља, у Бјеловарско-билогорској жупанији, Република Хрватска
 Грбавац (Жупа дубровачка), насељено мјесто у општини Жупа дубровачка, у Дубровачко-неретванској жупанији, Република Хрватска
 Грбавац (острво), острво у Јадранском мору, југозападно од Примоштена, Република Хрватска
 Грбавац (приповетка), приповетка Артура Конана Дојла